Robe noire est le nom que donnaient, aux , les Amérindiens de Nouvelle-France — Hurons, Algonquins, Iroquois — aux missionnaires jésuites. Il fait allusion au vêtement ecclésiastique — une longue soutane noire — que ces missionnaires portaient traditionnellement.
Robe noire est un film canadien (1991) qui retrace les aventures d’un missionnaire.

En hippologie, Robe noire est le nom donné aux chevaux de race dont la peau et le pelage sont de couleur noire.

 La Petite robe noire est un vêtement féminin créé par Coco Chanel dans les années 1920.
 La Petite Robe noire est un parfum créé par Guerlain (en hommage à Coco Chanel). 

 Robe noire est un album de bande dessinée de la série des Buddy Longway.

Homonymie